Muñico kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñico (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñico (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar